Бере-Кюель, Бёрё-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Бере-Кюель — озеро,  исток р. Аччыгый, координаты 65°50’с. ш. 109°39’в. д..
 Бере-Кюель — озеро, на левом берегу р.Вилюй, координаты 62°13’с. ш. 117°37’в. д..
 Бере-Кюель — озеро, в русле р. Бильлях-Юрях, координаты 65°12’с. ш. 126°43’в. д..
 Бере-Кюель — озеро, северо-восточнее оз.Алысардах, координаты 63°19’с. ш. 125°18’в. д..
 Бере-Кюель — озеро, в правобережье р.Ситте, координаты 62°18’с. ш. 127°53’в. д..
 Бере-Кюель — озеро, восточнее озера Белое, пойма р.Лена, координаты 63°21’с. ш. 129°06’в. д..
 Бёрё-Кюель — озеро, юго-западнее устья р.Бёрё-Юрях, координаты 69°22’с. ш. 114°24’в. д..

Примечания

См. также 
 Бер-Кюель
 Бёрё-Кюеле